Приданцев — фамилия; имеет женскую форму Приданцева.
 Приданцев, Михаил Васильевич (1903—1984) — советский учёный-металлург, трижды лауреат Сталинской премии.
 Приданцев, Сергей Владимирович (род. 1967) — российский управленец, президент ОАО «КОМСТАР-ОТС».
 См. также 
 Приданцево
 Приданцы